Зеленогайська сільська рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Зеленогайська сільська рада — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Зеленогайська сільська рада — Миколаївська область, Вітовський район
 Зеленогайська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район
 Зеленогайська сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район